Ковра́н — река на западе полуострова Камчатка.

Длина реки — 86 км. Площадь водосборного бассейна — 1220 км². Протекает по территории Тигильского района Камчатского края России. Впадает в Охотское море. Близ устья реки расположен одноимённое село.

Корякское название Кавргалваям произошло от ительменского Кавран, значение которого в настоящее время не установлено.

Первые сведения о реке получены в 1697 году после похода В. В. Атласова. Нанесена на карту географами Первой Камчатской экспедиции В. Беринга (1725—1730 гг.).

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 8 км: Рассошина, Поворотная
 10 км: река без названия
 42 км: Кл. Щуркина
 61 км: река без названия
 70 км: река без названия
 78 км: река без названия
 87 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19080000212120000033332.

Примечания 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Тигильского района